Сербівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ємільчинський район
 Сербівська сільська рада — Одеська область, Кодимський район